Прогрес — розвиток по висхідній лінії, удосконалення в цьому процесі, перехід від нижчого до вищого, від простого до складнішого (наприклад, Науково-технічний прогрес)
 Прогрес — радянська, нині російська наукова станція в Антарктиді
 Прогрес — серія транспортних космічних кораблів СРСР
 Прогрес — хокейний клуб з міста Глазова, Удмуртія, Росія
 Прогрес — Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
 Прогрес — Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес»
 Прогрес — Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
 Прогрес — Шахта «Прогрес»

Прогрес — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Прогрес — село, Карасуський район, Костанайська область

Прогрес — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Прогрес — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Прогрес — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область
 Прогрес — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Прогрес — село, Шадрінський район, Курганська область
 Прогрес — село, Янаульський район, Башкортостан

Прогрес — село, Донецька область, Покровський район
 Прогрес — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Прогрес — село, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Прогрес — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Прогрес — село, Сумська область, Кролевецький район
 Прогрес — село, Харківська область, Балаклійський район
 Прогрес — село, Чернігівська область, Семенівський район
 Прогрес — селище, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Прогрес — селище, Сумська область, Середино-Будський район
 Прогрес — селище, Харківська область, Краснокутський район
 Прогрес — селище, Чернігівська область, Козелецький район
 Прогрес — селище, Чернігівська область, Менський район

 Прогрес — назва села Вербка Монастириського району Тернопільської області за радянських часів

Див. також 
 Прогресівка